Елань-Коленовское городское поселение — муниципальное образование Новохопёрского района Воронежской области России.

Образовано в 2004 году.

Административный центр — посёлок городского типа Елань-Коленовский.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Новохопёрского района
Городские поселения Воронежской области